Luc sau LUC poate fi:

Nume de persoane 
 Luc Besson
 Luc Montagnier
 Jean-Luc Dehaene
 Jean-Luc Bennahmias

Altele 
 LUC, Linia de Urgență pentru Carduri, serviciu în România pentru blocarea cardurilor pierdute sau furate

 Luc, Hautes-Pyrénées
 Luc, Lozère
 Luc-la-Primaube
 Le Luc